Skatträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skatträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Skatträsket, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2,1 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn